Усад — многозначный термин.

 Усад — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Усад — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Усад — железнодорожная станция Горьковского направления МЖД в посёлке Городищи Петушинского района Владимирской области.

См. также 
 Усады